Ikone steht für:
 Ikone, eine Gottes- oder Heiligendarstellung
 Pluralform von Ikon, einem Fachbegriff der Semiotik und Linguistik 
 in bestimmten Kontexten synonym zu Idol, Medienikone, Leitbild, Galionsfigur, Symbolfigur, Kultfigur
 Ikone (Schiff), im Februar 1967 gesunkenes Küstenmotorschiff

Ikoné ist der Familienname folgender Personen:
 Jonathan Ikoné (* 1998), französischer Fußballspieler

Die Abkürzung IKoNE steht für:
 IKoNE, Integrierende Konzeption Neckar-Einzugsgebiet 

Siehe auch:
 Icon
 Ikon (Begriffsklärung)

IKONE